Ива́н Корча́гин: Корчагин, Иван Иванович (1916—2003) — лётчик, Герой Российской Федерации.
 Корчагин, Иван Петрович (1898—1951) — советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.